Senlis je:

 Senlis (Oise), francouzská obec v departementu Oise
 Senlis (Pas-de-Calais), francouzská obec v departementu Pas-de-Calais
 Senlis-le-Sec, francouzská obec v departementu Somme

 Arrondissement Senlis, francouzský arrondisement v departementu Oise
 Kanton Senlis, kanton v departementu Oise